Fallhöhe steht für:

 Fallhöhe (Wasserbau), hydraulisches Prinzip im Wasserbau
 Fallhöhe (Drama), Prinzip in der Literaturwissenschaft

Siehe auch: